Statspolisen kan syfta på:

 Detektiva centralpolisen –  en finländsk polisorganisation 1919-1938
 Stapo I: Statspolisen – en finländsk polismyndighet 1939-1944, se Stapo
 Stapo II: Statspolisen – en finländsk polismyndighet 1945-1948, se Röda Stapo
 Skyddspolisen – den finländska säkerhetspolisen 1949–
 Statspolisen (Sverige) – en svenska polisorganisation 1933–1965